Эль-Пла-дель-Пенеде́с (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 9,57 км². Население — 1103 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Dades estadístiques
 Informació del Consell Comarcal

Муниципалитеты Барселоны